Dobrzyniówka peut désigner en Pologne :

 Dobrzyniówka, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie
 Dobrzyniówka, village du powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie